een familienaam
 Hagendoorn (Blerick)
 Jolé van Haagendoorn, een personage uit een televisie-jeugdserie

Zie ook
Hagedoorn (doorverwijspagina)